Kommunerna i Gironaprovinsen är 221 stycken.
Provinskod är 17.

Källor och fotnoter

Spaniens kommuner
Orter i Katalonien